Ко́бленц (, от  — «сливающиеся», ) — город на западе Германии (ФРГ), в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Стоит у слияния двух рек — Рейна и Мозеля.

Третий по населённости город в федеральной земле (106 тыс., данные на 2006 год).

История 

Впервые римские войска достигли этих мест под руководством Юлия Цезаря в 55 году до н. э., где и построили мост через Рейн. Позже, во время военной кампании по завоеванию Германии Магна, Друз основал здесь военный лагерь под именем «Castellum apud Confluentes» — «Укрепление возле слияния рек».

Остатки моста через Рейн, построенного здесь римлянами в 49 г. н. э., можно увидеть и в наше время. Для защиты моста от германских племен было построено два замка по обеим сторонам реки. Мост был разрушен франками в 259 году. Также недалеко от города находился храм Меркурия, который использовался до V века.

Базилика Святого Кастора (Stiftskirche St. Kastor) 
Начата постройкой в 836 год за пределами городской черты. На богослужении по её освящению присутствовал король Людовик I Благочестивый. Базилика освящена в честь местного святого раннехристианского пресвитера Кастора Карденского. Именно в ней были проведены предварительные переговоры, которые привели к заключению в 843 году в Вердене договора, который привел к превращению империи франков во Францию, Германию и, через 1000 лет, — Италию. Современный вид базилика приобрела в XII веке.

Церковь Богоматери (Liebfrauenkirche) 
Расположена в самой высокой части города. Строилась в XII—XV веках в романском стиле, но затем получила готический хор и барочные башни.

В 1773 году в городе родился будущий министр иностранных дел и государственный канцлер при правящей в Австрии династии Габсбургов, князь Меттерних, руководитель Венского конгресса в 1814—1815 годах.

Достопримечательности 
 Балдуинбрюке (Balduinbrüke) — мост через Мозель (XIV век)
 Замок Кобленц (XVIII век)
 Немецкий угол
 Плюющийся мальчик (Schängel Fontan)
 Главное кладбище
 Французское кладбище
 Крепость Эренбрайтштайн

Города-побратимы 

  Невер, Франция (1963)
  Лондонский боро Харинги, Великобритания (1969)
  Норидж, Великобритания (1978)
  Маастрихт, Нидерланды (1981)
  Новара, Италия (1991)
  Остин, США (1992)
  Петах-Тиква, Израиль (2000)
  Вараждин, Хорватия (2007)

Известные деятели, связанные с городом 
 Макс фон Лауэ — лауреат Нобелевской премии по физике.
 Томас Андерс — певец, бывший участник дуэта Modern Talking.
 Валери Жискар д’Эстен — президент Франции в 1974—1981 гг.
 Молитор, Ян Пётр (1702—1756) — немецкий художник позднего барокко.
 Мария-Магдалина — мать Людвига Ван Бетховена.
 Карл Генрих фон Меттерних-Виннебург (1622—1679) — курфюрст и архиепископ Майнца.
 Жозеф Мариус фон Бабо (1756—1822) — немецкий драматург.
 Бодо Илльгнер (1967) — немецкий футболист, вратарь. Выступал за клубы Кёльн и Реал Мадрид, а также за национальную сборную Германии. Чемпион мира 1990 года. Лучший вратарь Европы 1991 года по версии УЕФА. Лучший вратарь Германии: 1989, 1990, 1991, 1992.
 Август фон Друффель — немецкий историк.

Примечания

Ссылки 

 www.koblenz.de — официальный сайт  ()
 Koblenz City Panoramas 
 .

 
Города Рейнланд-Пфальца
Города на Рейне
Университетские города Германии
Внерайонные города Германии
Внерайонные города Рейнланд-Пфальца
Бывшие столицы земель и провинций Германии